La Serie B 1965-1966 è stata la 34ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 5 settembre 1965 e il 19 giugno 1966 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Gianni Bui () con 18 reti.

Stagione 
Il campionato si concluse con l'affermazione del , che conquistò la certezza della promozione a tre giornate dal termine e festeggiò il ritorno in Serie A dopo tre stagioni passate tra i cadetti. Più ardua fu la scalata per il  e per il , che per assicurarsi gli altri due posti utili per il passaggio in massima serie dovettero contenere la , neopromossa da quarto posto. Nel finale ,  e  riuscirono a tirarsi fuori dalle zone più basse della classifica, dove rimase il . I toscani, vincendo a Reggio Emilia l'ultima gara di campionato, riuscirono comunque a conquistare la permanenza in B, vanificando i tentativi di recupero della  e del , che cadde così in Serie C dopo quindici anni di militanza tra i cadetti. Le due squadre lombarde accompagnarono in terza serie il , autore di un negativo finale di campionato. Per pugliesi e bustocchi fu un viaggio senza ritorno.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1966-1967.
      Retrocesso in Serie C 1966-1967.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di parità per l'assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
1965